Das fremde Gesicht ist der Titel folgender Werke:

 Das fremde Gesicht (1962), französischer Film von Roger Leenhardt 
 Das fremde Gesicht (1991), US-amerikanischer Fernsehfilm von Claudia Weill 
 Das fremde Gesicht (2004), US-amerikanisch-kanadischer Fernsehfilm von Will Dixon 
 Das fremde Gesicht (Roman), Kriminalroman von Mary Higgins Clark (1993)